Ел Каризал Дос има више значења:

 Ел Каризал Дос (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризал Дос (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику